Evanston (Illinois), plaats in Illinois
Evanston (Indiana), plaats in Indiana
Evanston (Wyoming), plaats in Wyoming